Kaija Mustonen – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio finlandese
 Olli Mustonen – pianista, compositore e direttore d'orchestra finlandese
 Sami Mustonen – ex sciatore freestyle finlandese